Il doppio dell'Open de Moselle 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Arnaud Clément e Michaël Llodra erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 5–7, 6–3, 10–8, Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Teste di serie

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
  Arnaud Clément /  Michaël Llodra  (campioni)

  Martin Damm /  Pavel Vízner (quarti)
  Marcelo Melo /  André Sá (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Open de Moselle 2008
ATP Tour 2008